Tachyusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1835. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Ischnopoda. Tachyusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Tachyusa